Pekka Arbelius, né le  à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 2006, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 177.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 18 || 15 || 33 || 20 || 6 || 6 || 1 || 7 || 5
|-
| 1980-1981 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 6 || 18 || 26 || 28 || 12 || 3 || 6 || 9 || 6
|-
| 1981-1982 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 31 || 18 || 24 || 42 || 40 || 3 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 1982-1983 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 12 || 8 || 20 || 32 || || || || || 
|-
| rowspan="2"|1983-1984 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 34 || 26 || 13 || 39 || 28 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1984-1985 || TPS || SM-liiga
|| 35 || 17 || 22 || 39 || 38 || 7 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 1985-1986 || MODO || Elitserien
|| 35 || 8 || 22 || 30 || 41 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || MODO || Elitserien
|| 34 || 13 || 11 || 24 || 26 || 4 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 1987-1988 || JYP || SM-liiga
|| 41 || 14 || 13 || 27 || 36 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || JYP || SM-liiga
|| 43 || 14 || 30 || 44 || 24 || 11 || 6 || 2 || 8 || 8 
|-
| 1989-1990 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 13 || 31 || 44 || 27 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 1990-1991 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
|| 41 || 21 || 33 || 54 || 38 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
|| 43 || 31 || 39 || 70 || 32 || 4 || 3 || 2 || 5 || 4 
|-
| 1992-1993 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
|| 40 || 20 || 22 || 42 || 38 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
|| 40 || 18 || 19 || 37 || 72 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juin 1960
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du MODO hockey
Joueur du JYP Jyväskylä
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama